

Гайрем — місто, штат Джорджія
 Гайрем — місто, штат Мен
 Гайрем — селище, штат Огайо